

Codici 
 LMN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Limbang, (Malaysia)

Televisione 
 LMN – acronimo di Lifetime Movie Network, rete televisiva via cavo del gruppo A+E Networks